Gli NBA Playoffs 2007 si conclusero con la vittoria dei San Antonio Spurs (campioni della Western Conference) che sconfissero i campioni della Eastern Conference, i Cleveland Cavaliers.

Squadre qualificate 

A partire da questa edizione, viene deciso che le prime tre posizioni di conference non appartengano di diritto alle vincitrici divisionali. La miglior seconda infatti entra tra le prime quattro con il proprio record.
Con la nuova regola, i Cavaliers presero il secondo posto a Est mentre gli Spurs, a Ovest, presero il terzo.

Eastern Conference 
  (53 vittorie)
  (50 vittorie)
  (47 vittorie)
  (44 vittorie)
  (49 vittorie)
  (41 vittorie, 4-0 contro Washington)
  (41 vittorie, 0-4 contro New Jersey)
  (40 vittorie)

Western Conference 
  (67 vittorie)
 (61 vittorie)
  (58 vittorie)
  (51 vittorie)
  (52 vittorie)
  (45 vittorie)
  (42 vittorie, 4-0 contro Golden State)
  (42 vittorie, 0-4 contro i L.A. Lakers)

Tabellone 

Legenda
 * Vincitore Division
 "Grassetto" Vincitore serie
 "Corsivo" Squadra con fattore campo

Eastern Conference

Primo turno

(1) Detroit Pistons - (8) Orlando Magic
RISULTATO FINALE: 4-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) Cleveland Cavaliers - (7) Washington Wizards
RISULTATO FINALE: 4-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) Toronto Raptors - (6) New Jersey Nets
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Miami Heat - (5) Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 0-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Semifinali

(1) Detroit Pistons - (5) Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) Cleveland Cavaliers - (6) New Jersey Nets
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) Detroit Pistons - (2) Cleveland Cavaliers
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Western Conference

Primo turno

(1) Dallas Mavericks - (8) Golden State Warriors
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(2) Phoenix Suns - (7) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) San Antonio Spurs - (6) Denver Nuggets
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Utah Jazz - (5) Houston Rockets
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Semifinali

(2) Phoenix Suns - (3) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Utah Jazz - (8) Golden State Warriors
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(3) San Antonio Spurs - (4) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

PRECEDENTI NEI PLAYOFF ABA

NBA Finals 2007

San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 

RISULTATO FINALE

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Roster

Risultati

Hall of famer

MVP delle Finali
 #9 Tony Parker, San Antonio Spurs.

Squadra vincitrice

Statistiche 
Aggiornate al 10 ottobre 2021.

Curiosità 
 I San Antonio Spurs hanno partecipato in passato a tre Finali NBA, nel 1999, 2003, 2005, vincendo sempre il titolo. I Cleveland Cavaliers, invece sono alla loro prima apparizione alle finali.
 I San Antonio Spurs vincendo il titolo in questa edizione delle finali, diventano la quarta squadra più vincente nella storia della NBA con quattro titoli, dietro ai Boston Celtics (17), Los Angeles Lakers (16) e Chicago Bulls (6).
 Tony Parker è stato il primo giocatore d'area FIBA a vincere il titolo di MVP delle NBA Finals.

Note

Voci correlate 
 National Basketball Association 2006-2007
 Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2007
Playoffs NBA